Невесине () е град в Република Сръбска, Босна и Херцеговина. Административен център на община Невесине. Населението на града през 1991 година е 4068 души.

История

Население 
Населението на града през 1991 година е 4068 души.

Етнически състав

Личности 
Личности родени в Невесине са:

 Милан Мучибабич (1922-1985) – сръбски писател и журналист

Градове в Република Сръбска